Prümers ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Prümers (1877–1955), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 August Prümers (1847–1907), deutscher Historiker und Gymnasiallehrer
 Heiko Prümers, deutscher Ethnologe und Amerikanist
 Rodgero Prümers (1852–1921), deutscher Historiker und Archivar